Флаг Тербу́нского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Тербунский район“ представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение жёлтых колосьев, образующих дугу у нижнего края; часть полотнища ниже колосьев — зелёная; на колосьях стоит жёлтый Гамаюн, изображённый со смещением к свободному краю».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Тербунского района, где языком геральдических символов отражены история становления Тербунского района и его особенности. Сказочная птица Гамаюн, сидящая на колосьях, подчёркивает историческую преемственность символики Тербунов от Смоленской земли, поскольку считается, что первыми поселенцами в этих местах были выходцы из Смоленской губернии.

С самого основания поселения главным занятием населения были сельскохозяйственные работы. Первые поселенцы занимались возделыванием льна, и в настоящее время основной отраслью экономики Тербунского района является сельское хозяйство. Особенное место в хозяйственной жизни района занимает выращивание ячменя и переработка его на крупнейшем в нашей стране заводе по производству солода, что символизируют колосья ячменя.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, урожай, стабильность.

Зелёный цвет — природу, надежду, здоровье.

Красный цвет — храбрость и мужество — в годы Великой Отечественной войны по Тербунскому району, одному из немногих в Липецкой области, проходила линия обороны, а Тербунская земля является родиной девяти Героев Советского Союза.

Примечания